El Reloj II es el nombre del segundo álbum de estudio de la banda de Hard Rock argentina El Reloj. Fue grabado y editado en 1976.

Lista de canciones 
1 - Al borde del abismo                                                                                                                                 (Fernando Gardi)                                                                                        03:09

2 - Tema triste                                                                                                                                               (Fernando Gardi)                                                                                        04:42

3 - La ciudad desconocida                                                                                                                            (Fernando Gardi)                                                                                        10:34

4 - Aquel triángulo                                                                                                                                         (Eduardo Frezza)                                                                                        03:03

5 - Harto y confundido                                                                                                                                   (Fernando Gardi)                                                                                        04:09

6 - Tema de todas las épocas                                                                                                                        (Carlos Mira)                                                                                              01:08

7 - Aquella dulce victoria                                                                                                                                (Fernando Gardi)                                                                                       03:14  

8 - Egolatría (Eduardo Frezza - Fernando Gardi - Luis Valenti)                                                        07:26

Músicos

 Willy Gardi: Guitarra
 Osvaldo Zabala: Guitarra
 Carlitos Mira: Guitarra
 Luis Alberto Valenti: Teclados
 Eduardo Frezza: Bajo
 Juan Espósito: Batería

Álbumes_de_El_Reloj_(banda)
Álbumes de hard rock
Álbumes de 1976
Álbumes en español